Illmersdorf – frazione del comune tedesco di Ihlow
 Illmersdorf – località della città tedesca di Drebkau